Jima puede referirse a:
Jima de Silla, sexto gobernante de Silla, uno de los tres reinos de Corea;
Jima (Nepal)
Shima o jima (島), «isla» en japonés. Por ejemplo, Iwo Jima.

Términos de parecida grafía: Jimma (una ciudad de Etiopía).